Il singolare femminile  del torneo di tennis Mildura Grand Tennis International 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ksenija Lykina che ha battuto in finale Azra Hadzic 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 Chanel Simmonds (primo turno)
 Yurika Sema (semifinali)
 Ksenija Lykina (Campionessa)
 Bojana Bobusic (quarti di finale)

 Misa Eguchi (primo turno)
 Risa Ozaki (semifinali)
 Miyabi Inoue (primo turno)
 Mari Tanaka (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mildura Grand Tennis International 2013